Az 1959–1960-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a huszonkilencedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Vasas MÁVAG és a Vasas Ganzvagon egyesült Ganz-MÁVAG VSE néven.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1961

Kosárlabda-bajnokság évei
1960 a kosárlabdában
1959 a kosárlabdában